Buczynski oder Buczyński ist der Familienname folgender Personen:

 Stanisław Buczyński (1912–1982), polnischer Dichter
 Walter Buczynski (* 1933), kanadischer Pianist und Komponist

Siehe auch:
 Budzinski